Jun peut désigner :
 Jun, un prénom japonais ;
 Jun, une commune de la province de Grenade en Espagne ;
 xian de Jun, une subdivision administrative de la province du Henan en Chine ;
 Jun, un préparateur automobile ;
 Jun, un chanteur chinois faisant partie du groupe coréen Seventeen ;
 , une boisson fermentée, légèrement pétillante, apparentée au Kombucha, élaborée avec un SCOBY spécifique placé durant quelques jours dans du thé vert édulcoré au miel.

Homonymie de toponyme